Miejscowości w USA:
 Grey Eagle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
Gminy w USA:
 Grey Eagle (ang. Grey Eagle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd